Can Noguera (Abrera), masia
 Can Noguera (Bigues), masia al Vallès
 Can Noguera (la Garriga), masia al Vallès
 Can Noguera (Tiana), casa